Steve Johnson e Sam Querrey erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud.

In finale Jean-Julien Rojer e Horia Tecău hanno sconfitto Cabal e Farah con il punteggio di 2-6, 7-69, [10-6].

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)

 Treat Huey /  Robert Lindstedt (quarti di finale, ritirati)
 Julio Peralta /  Horacio Zeballos (primo turno)

Wildcard 

  Johan Nikles /  Tim Pütz (semifinale)

 João Sousa /  Constantin Sturdza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 2017